Clearfield Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

  du comté de Griggs dans le Dakota du Nord.
 Clearfield Township du comté de Butler en Pennsylvanie.
 Clearfield Township du comté de Cambria en Pennsylvanie

Voir aussi 
 

Homonymie de townships